Dienstbode, iemand die in loondienst huishoudelijk werk verricht
Meisje, een vrouwelijk kind
Meid (persoon), meisje in bijzondere toepassingen